Джитендра (, , настоящее имя Рави Капур; род. 7 апреля 1942 года, Амритсар, Индия) — индийский актёр, кино- и телепродюсер. Основатель компаний  и .

Биография 
Родился в городе Амритсар в семье Аманатха и Кришны Капур, которые владели бизнесом в сфере бижутерии. Окончил среднюю школу имени Святого Себастьяна в городе Гиргаум, где учился вместе с Раджешем Кханна, а затем учился в Колледже Сиддхарта. Во время торговли бижутерией, его заметил режиссёр , предложивший ему стать дублёром для актрисы  в фильме .

Первый коммерческий успех пришёл к нему в 1964 году, когда на экраны страны вышел фильм . Однако отправной точкой для его долгосрочного успеха послужил фильм  1967 года. Футболка и белые туфли, которые он взял из магазина для музыкального номера «Mast Baharon Ka Main Aashiq» в этом фильме, стали его визитной карточкой. Затем последовали такие фильмы как Caravan и Humjoli. Его энергичные танцы в фильмах принесли ему прозвище «Прыгающий Джек Болливуда».

Он снялся в более чем в двухстах фильмах в главной роли, в чём с ним может сравниться лишь горстка его сверстников с момента возникновения Болливуда. 
Кроме того, он играл в паре с такими актрисами, как Шридеви, Джаяпрада, , Ниту Сингх, Хема Малини, , ,  и Рекха.

Личная жизнь 
Джитендра встретил , когда ей было 14 лет. Она окончила школу, поступила в колледж и работала стюардессой British Airways. Когда Джитендра боролся с 1960 по 1966 год, чтобы зарекомендовать себя как актер, он был в отношениях с ней и она была его девушкой до 1972 года. Только после выхода фильма  18 октября 1974 года, они решили пожениться, что сделали на простой церемонии в Джанки Кутире, в присутствии только нескольких родственников и друзей. В своей авторизованной биографии Хема Малини утверждала, что почти вышла замуж за Джитендру, передумав в последний момент.

Джитендра и Шобха имеют двоих детей: дочь Экту (род. 1975), которая работает продюсером компании , и сына Тусшара (род. 1976), актёра кино, который идёт по папиным стопам.

Фильмография 

	

	

	

|	

	
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

|

		

	
	

	

|	

	

	
	

	

		

	

	

	

|

Примечания 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами